Бенчмарк (от  — «ориентир», «эталон»):

 Бенчмарк (аппаратное обеспечение) — задача, служащая эталонным тестом производительности компьютерной системы.
 Бенчмарк (финансы) — показатель или финансовый актив, доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций.
 Бенчмаркинг — процесс выявления примеров эффективного функционирования конкурентов с целью улучшения собственной работы.